Un inspecteur général est un cadre supérieur de l'administration, au sein d'un service d'inspection.

États-Unis 
 Inspecteur général de l'armée américaine : voir Bureau de l'Inspecteur général de l'armée américaine (en anglais : Office of the Inspector General of the United States Army)

France 
 Inspecteur général de l'administration
 Inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire
 Inspecteur général de l'agriculture
 Inspecteur général de l'Éducation nationale, ex-inspecteur général de l'instruction publique
 Inspecteur général de la Douane
 Inspecteur général de la jeunesse et des sports
 Inspecteur général des affaires sociales
 Inspecteur général des Antiquités
 Inspecteur général de la police nationale
 Inspecteur général des armées
 Inspecteur général de l’armée de l’air
 Inspecteur général de l'École polytechnique
 Inspecteur général de la gendarmerie nationale
 Inspecteur général de la marine
 Inspecteur général de l'armement
 Inspecteur général des Beaux-Arts
 Inspecteur général des bibliothèques
 Inspecteur général des carrières
 Inspecteur général des finances
 Inspecteur général des forêts
 Inspecteur général des haras nationaux
 Inspecteur général des manufactures
 Inspecteur général des mines
 Inspecteur général des mines et des carrières
 Inspecteur général des Monnaies
 Inspecteur général des monuments historiques
 Inspecteur général des musées de France
 Inspecteur général des ponts et chaussées
 Inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires
 Inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance
 Inspecteur général du travail

Sénégal 
 Inspecteur général des forces armées

Service d'inspection